Eirik Raude bezeichnet:

Eirik Raude, bekannt als Erik der Rote (um 950–um 1003), norwegisch-isländischer Seefahrer, Entdecker und Eroberer
Eirik Raude, eine Bohrplattform, siehe Trosvik Bingo 9000